Vignalesi – abitanti di Vignale (Novara)
Vignalesi – abitanti di Vignale Monferrato